Druid Hills Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Druid Hills Historic District (Georgia), NRHP-Nr. 79000715
 Druid Hills Historic District (North Carolina), NRHP-Nr. 00000989